Oráculo de Delfos puede referirse a:
 Oráculo de Delfos, santuario griego.
 Oráculo de Delfos (John William Godward), cuadro de este pintor británico.